Steve Clark – były gitarzysta zespołu Def Leppard
 Steve Clark – kanadyjski polityk
 Steve Clark – reżyser filmów animowanych
 Stephen (Steve) Clark – amerykański pływak, medalista olimpijski